Long–Allen Bridge ist der Name verschiedener Brücken, die nach den Gouverneuren von Louisiana Huey P. Long und seines Nachfolgers Oscar K. Allen benannt wurden:

 Long–Allen Bridge (Harrisonburg)
 Long–Allen Bridge (Jonesville)
 Long–Allen Bridge (Morgan City)
 Long–Allen Bridge (Shreveport), Brücke über den Red River zwischen Shreveport und Bossier City, bekannter als Texas Street Bridge
 ursprünglicher Name der Huey P. Long Bridge (Baton Rouge)